Na startovní listině Tour de France 2014  bylo celkem 198 cyklistů z 22 cyklistických stájí. 101. ročníku Tour de France se účastnili dva čeští cyklisté – Leopold König (celkově 7. místo), startující za německou stáj  NetApp–Endura a Jan Bárta (celkově 71. místo), startující za německou stáj  NetApp–Endura.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Tour de France
Cyklistika v roce 2014